Luciano Magistrelli, calciatore ed allenatore italiano
Marina Magistrelli, avvocato e politico italiano
Sergio Magistrelli, calciatore italiano